In Portogallo i comuni o freguesias con il nome Vila Franca o Vilafranca sono i seguenti:

 Vila Franca, freguesia del comune di Viana do Castelo
 Vila Franca da Beira, freguesia del comune di Oliveira do Hospital
 Vila Franca da Serra, freguesia del comune di Gouveia
 Vila Franca das Naves, freguesia del comune di Trancoso
 Vila Franca de Xira, comune e freguesia nel distretto di Lisbona
 Vila Franca do Campo, comune dell'isola São Miguel, nelle Azzorre
 Vila Franca do Deão, freguesia del comune di Guarda
 Vila Franca do Rosário, freguesia del comune di Mafra